Яннау (; ) — прибалтийская фамилия. 

Известные носители:
 Яннау, Генрих Георг фон (1788—1869) — священнослужитель и литератор; член-корреспондент исторического института в Париже.
 Яннау, Генрих Иоанн фон (1753—1821) — пастор и писатель; член Лифляндской евангелической консистории. 
 Яннау, Карл-Адам (1724—1760) — доктор медицины и астроном-любитель.

Примечания